Романовка () — село на Украине, находится в Иваничевском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0721155102. Население по переписи 2001 года составляло 76 человек. Почтовый индекс — 45300. Телефонный код — 3372. Занимает площадь 0,205 км².

Адрес местного совета 
45300, Волинська обл.,Іваничівський р-н, смт.Іваничі вул. Грушевського,13

Ссылки 
 Романовка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Иваничевского района